Серо Сантијаго има више значења:

 Серо Сантијаго, Серо де Сантијаго (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Сантијаго (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику